Слово «гладун» має декілька значень.

Прізвище 
 Гладу́н — українське прізвище. Відомі носії:
 Гладун Алла Володимирівна — директор музею «Дрогобиччина».
 Гладун Анатолій Деомидович — професор-фізик.
 Гладун Анатолій Ясонович — кандидат технічних наук, Кібернетичний центр НАН України, Києво-Могилянська академія.
 Гладун Богдан Ігорович — український футболіст.
 Гладун Вадим Іванович — радянський баскетболіст, чемпіон Європи, Заслужений майстер спорту.
 Гладун Віктор Полікарпович — професор, доктор технічних наук, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.
 Гладун Володимир Федорович — український управлінець, заслужений працівник сільського господарства України, також партфункціонер.
 Гладун Дарина Валеріївна — українська поетка, дослідниця, перформерка.
 Гладун Дмитро Орестович — український підприємець, громадський діяч.
 Гладун Зіновій Степанович — український вчений-правознавець, педагог, заслужений юрист України.
 Гладун Любомир Володимирович — доцент, кандидат фізико-математичних наук.
 Гладун Олександр Зіновійович — український юрист, педагог-правознавець.
 Гладун Ольга Дмитрівна — директор комунальної установи «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради;, заслужений діяч мистецтв України.
 Гладун Орест Степанович — український письменник, художник-іллюстратор.
 Гладун Степан Прокопович — український художник, громадський діяч.

Інші значення 
 Гладун (майстер, фахівець) — людина, що досконало володіє певною справою.
 Гладун (глечик) — посудина для молока.
 Гладун (гладкий) — це прізвисько, яке давали давно на Русі добре вгодованому, опасистому, ситому, пригожому чоловіку. Гладун — це прізвище, яке поширене на території України, Росії та інших слов'янських країн.
 Гладун — гладенький річковий камінь.
 Гладун — козацька гармата.
 Гладун — українська організація.
 Гладун — народна назва квіткової рослини остудник голий.
 Гладун (Веретільниця) — рід безногих ящірок Anguis.
 Гладун — народна назва квіткової рослини остудник голий.

Примітки 

Українські прізвища